El término Marne puede referirse a:

Ríos 
 El río Marne es un río de Francia, afluente del río Sena.
 El río Marne es un río de Australia, afluente dl río Murray.

Divisiones administrativas

España 
 Marne, localidad del municipio de Villaturiel, provincia de León.

Francia

Departamentos 
 Marne,  departamento de Francia. 
 Alto Marne (Haute-Marne), departamento de Francia. 
 Sena y Marne (Seine-et-Marne), departamento de Francia. 
 Valle del Marne(Val-de-Marne), departamento francés.

Distritos 
 Nogent-sur-Marne:
 Distrito de Nogent-sur-Marne, distrito de Francia, en el departemento Valle del Marne.
 Nogent-sur-Marne, comuna francesa, situada en el departamento de Valle del Marne, en el distrito de Nogent-sur-Marne.

Cantones 
 Cantón de Charly-sur-Marne, cantón francés, en el departamento de Aisne.
 Cantón de Champs-sur-Marne, cantón francés, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy.
 Cantón de Lagny-sur-Marne, cantón francés, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy.
 Cantón de Thorigny-sur-Marne, cantón francés, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy.
 Cantón de Vaires-sur-Marne, cantón francés, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy.

Comunas

Departamento Aisne 
 Azy-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Aisne, en el distrito de Château-Thierry.
 Barzy-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Aisne, en el distrito de Château-Thierry.
 Charly-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Aisne, en el distrito de Château-Thierry.
 Chézy-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Aisne, en el distrito de Château-Thierry.
 Crouttes-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Aisne, en el distrito de Château-Thierry.

Departamento Sena y Marne 
 Annet-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy.
 Champigny-sur-Marne, comuna de Francia, departamento de Valle del Marne, en el distrito de Nogent-sur-Marne.
 Champs-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy.
 Changis-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux.
 Fresnes-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux.
 Lagny-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy.
 Mary-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux.
 Méry-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux.
 Nanteuil-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux.
 Précy-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux.
 Saâcy-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux.
 Thorigny-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy.
 Ussy-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux.
 Vaires-sur-Marne, comuna francesa, en el departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy.

Italia 
 Marne, localidad del municipio de Filago, provincia de Bergamo.

Miscelánea 
 La Batalla del Marne, dos combates en el curso de la Primera Guerra Mundial, el primero sucedió en el otoño de 1914, segunda tuvo lugar en 1918.